Wódka bezeichnet Dörfer in Polen:
* Wódka (Branice) (dt. Hochkretscham), Dorf der Gmina  Branice in der Woiwodschaft Opole
 Wódka (Nowosolna), Dorf der Gmina Nowosolna in der Woiwodschaft Łódź

Siehe auch:
 Wodka, Spirituose
 Wódka Wyborowa, Wodkamarke
 Wódka Żołądkowa Gorzka, Wodkamarke
 Zimna Wódka (dt. Kaltwasser), Dorf der Gmina Ujazd in der Woiwodschaft Opole